Quel treno per Yuma (Three-Ten to Yuma) – racconto del 1953 scritto da Elmore Leonard, parte della raccolta Tutti i racconti western
Quel treno per Yuma (3:10 to Yuma) – film del 1957 diretto da Delmer Daves
Quel treno per Yuma (3:10 to Yuma) – film del 2007 diretto da James Mangold